Тюльга Олексій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Тюльга Іван Миколайович — генерал-майор Радянської армії.